Trabzon, törökországi tartomány
 Trabzon, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Trabzon, az azonos nevű török tartomány székhelye